Mal del ordenador central ("Insane in the Mainframe") es el episodio 43 (undécimo de la tercera temporada) de la serie de televisión de dibujos animados estadounidense Futurama. El nombre del episodio parodia el hit del grupo de hip hop Cypress Hill, "Insane in the Brain".

Sinopsis 
Hoy hace diez años que Zoidberg trabaja para Planet Express y Hermes le lee el discurso obligatorio. También le advierte de que su plan de pensiones está a cero. Entonces Fry cae en la cuenta de que él tampoco tiene nada ahorrado. Así que acompañado por Bender va a un banco y pide abrir un plan de pensiones con 6 dólares. Y eso a pesar de que el mantenimiento de la cuenta cuesta 10 dólares mensuales. En medio de la transacción, Bender se encuentra con Roberto, un amigo robot. Roberto aprovecha para atracar el banco y Bender y Fry, sin percatarse de ello, actúan como cómplices. Roberto escapa, pero Bender y Fry son atrapados, juzgados y condenados ambos a reclusión en un manicomio robot (debido a que el manicomio para humanos estaba lleno luego que declararon la pobreza como una enfermedad mental). Fry en el manicomio trata de decirle al director que no es un robot sin embargo él se niega a creerle debido al simple hecho que lo internaron en un manicomio de robots, las cosas se empeoran cuando Roberto ingresa al manicomio por robar el mismo banco y se transforma en su compañero. Pronto Fry es convencido de que es un robot y es declarado "curado", sus compañeros tratan de hacer que Fry vuelva a la normalidad. Por otro lado Bender y Roberto escapan del manicomio y vuelven a asaltar el mismo banco, cuando son perseguidos por la policía se esconden en Planet Express, la policía los rodea y Roberto pierde la razón y toma a todo de rehenes incluyendo a Bender, después Fry llega creyéndose un androide de batalla, especialmente cuando Roberto apuñala una lata de aceite en su bolsillo logra comportarse como un robot y salva a todos de Roberto, sin embargo cuando termina todo Fry ve que sangra y se da cuenta de que es un humano.

Episodios de Futurama
Episodios de televisión de 2001